Coll de la Pedra Dreta (el Figueró), collada entre els termes municipals de Sant Martí de Centelles (Osona) i del Figueró (Vallès Oriental)
 Coll de la Pedra Dreta (Sant Llorenç de Cerdans), collada entre els termes municipal de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) i comunal de Sant Llorenç de Cerdans, al Vallespir (Catalunya del Nord)